Алмус може да се отнася за:

 Алмус – римски кастел и пътна станция, разположен в близост до Лом, при вливането на река Лом в река Дунав;
 Алмус – търговска марка българска бира, която се произвежда от пивоварната „Ломско пиво“АД;
 Алмус – град в Турция, вилает Токат;
 Алмус – околия в Турция, вилает Токат;
 Алмус – шотландски католически светец – цистерцианец, живял през ХІІІ век, абат на Абатство Балмерино, Шотландия;
 Алмус – персонаж от древногръцката митология, син на Сизиф и Меропа.